Poromera – rodzaj gadów z rodziny jaszczurkowatych (Lacertidae), obejmujący jeden gatunek występujący w Afryce.

Gatunek 
 Poromera fordii

Bibliografia 
 

Jaszczurkowate